La Septième Porte, 1947, film réalisé par André Zwobada ;
 La Septième Porte, 2001, film réalisé par Étienne Dhaene ;
 La Septième Porte, 1983, troisième album de la bande dessinée Aria ;
 La Septième Porte, 1994, roman de Margaret Weis et Tracy Hickman.

Voir aussi 
 
 La Neuvième Porte